Чубай () — украинская фамилия. Известные носители:

 Чубай, Григорий Петрович (1949—1982) — украинский поэт и переводчик.
 Чубай, Тарас Григорьевич (род. 1970) — украинский певец, рок-музыкант и композитор.